Варен-Ёган — имя нескольких рек в водном реестре России:

Варингъёган (приток Васюгана) (Варен-Ёган) — река в Томской области.
Варенъёган (приток Ваха) (Варен-Ёган) — река в Ханты-Мансийском АО.
Варынгъёган (приток Лунгъёгана) (Варен-Ёган) — река в Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Малый Варингъёган (Малый Варен-Ёган)— река в Томской области.
 Вар-Еган — река в Ханты-Мансийском АО.